Власов, Владимир:
 
 Власов, Владимир Дмитриевич (род. 1950) — украинский политик.
 Власов, Владимир Емельянович (1920—1995) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 
 Власов, Владимир Никифорович (1931—2005) — российский учёный, специалист в области вибрационной техники и технологии горных работ.
 Власов, Владимир Степанович (род. 1962) — российский футболист и арбитр.